Tabti ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bilal Tabti (* 1993), algerischer Leichtathlet
 Youssef Tabti (* 1968), französischer Konzeptkünstler algerischer Herkunft